Ez a lista az Amerikai Egyesült Államok Missouri államának kormányzóit sorolja föl. A 17. században először Hernando de Soto expedíciója kalandozott erre, s a spanyol korona birtokának nyilvánította, majd Coronado expedíciója járt itt. 1673-ban Jacques Marquette és Louis Joliet hajózott le a Mississippin, s beszámolt a Missouri felfedezéséről. 1800-ban a San ildefonso-i Szerződés értelmében a területet francia birtokká nyilvánították, miután az korábban a spanyol koronához tartozott. A szerződést azonban titokban tartották, szövegét nem hozták nyilvánosságra, és Missouri, mint Luisiana területe névleg továbbra is Spanyolország gyarmata volt egészen 1803 november 30-ig, amikor hivatalosan is Franciaországhoz csatolták. 1803 végén a Luisiana Vásárlás értelmében az akkori francia földeket az Egyesült Államok megvásárolta Napoleontól. Missouri ekkor kapta a Nyugat Kapuja "becenevet" mivel itt voltak a nyugatra tartó felfedezők és telepesek legfontosabb gyülekezőhelyei. Végleges területe 1819. július 4-én alakult ki, amikor Arkansast leválasztották róla.

Missouri 1821. augusztus 10-én, sorrendben huszonnegyedikként lépett be az Amerikai Egyesült Államokba.

A kormányzói széket négy évre lehet elnyerni, s az adott személy egyszer újraválasztható.

Jelenleg az 56. kormányzó, a Republikánus Párthoz tartozó Mike Parson tölti be a tisztséget 2018. június 1. óta. A helyettes kormányzó a szintén republikánus Mike Kehoe.

Párthovatartozás

Missouri terület kormányzói

Missouri szövetségi állam kormányzói

Megjegyzések

Jegyzetek

Források

 
 
 
 
 Constitution of Missouri—1820
 Constitution of Missouri—1865
 Constitution of Missouri—1875

Kormanyzo
Amerikai politikai listák
Kormányzók listái
Az Amerikai Egyesült Államok kormányzói